|-
| (48001) 2001 BZ41||||24 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48002) 2001 BN44||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48003) 2001 BZ49||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48004) 2001 BS61||||31 січня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (48005) 2001 BM66||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48006) 2001 BF67||||30 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48007) 2001 BH67||||30 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48008) 2001 BX67||||31 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48009) 2001 BK69||||31 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48010) 2001 BD70||||31 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48011) 2001 BQ73||||29 січня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48012) 2001 BV77||||25 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (48013) 2001 CB1||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48014) 2001 CS6||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48015) 2001 CQ8||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48016) 2001 CQ9||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48017) 2001 CW16||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48018) 2001 CB36||||15 лютого 2001||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (48019) 2001 CD43||||15 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48020) 2001 DC||2001 DC||16 лютого 2001||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (48021) 2001 DN6||||16 лютого 2001||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (48022) 2001 DJ7||||16 лютого 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (48023) 2001 DL7||||16 лютого 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (48024) 2001 DJ17||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48025) 2001 DS17||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48026) 2001 DN24||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48027) 2001 DG29||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48028) 2001 DX31||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48029) 2001 DS37||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48030) 2001 DH39||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48031) 2001 DL39||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48032) 2001 DX42||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48033) 2001 DJ44||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48034) 2001 DM53||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48035) 2001 DM67||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48036) 2001 DA68||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48037) 2001 DE68||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48038) 2001 DC69||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48039) 2001 DT69||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48040) 2001 DL70||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48041) 2001 DE71||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48042) 2001 DO71||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48043) 2001 DF74||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48044) 2001 DZ74||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48045) 2001 DD81||||26 лютого 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (48046) 2001 DO83||||23 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 48047 Houghten||||22 лютого 2001||Обсерваторія Тенаґра||Обсерваторія Тенаґра-2
|-
| (48048) 2001 DG88||||24 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48049) 2001 DB90||||22 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48050) 2001 DK92||||20 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48051) 2001 DV93||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48052) 2001 DZ98||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48053) 2001 EL||2001 EL||2 березня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (48054) 2001 EM||2001 EM||2 березня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (48055) 2001 EQ3||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48056) 2001 EF4||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48057) 2001 EO5||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48058) 2001 EE7||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48059) 2001 ET7||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48060) 2001 EY7||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48061) 2001 EZ7||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48062) 2001 EK8||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48063) 2001 EP9||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48064) 2001 EL16||||15 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (48065) 2001 EK17||||15 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48066) 2001 EH20||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48067) 2001 EF21||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48068) 2001 EU26||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48069) 2001 FP||2001 FP||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 48070 Зізза (Zizza)||||19 березня 2001||Обсерваторія Джанк-Бонд||Девід Гілі
|-
| (48071) 2001 FV5||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48072) 2001 FB11||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48073) 2001 FC13||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48074) 2001 FC15||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48075) 2001 FY15||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48076) 2001 FZ17||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (48077) 2001 FX24||||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48078) 2001 FQ25||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48079) 2001 FQ33||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48080) 2001 FF34||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48081) 2001 FJ35||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48082) 2001 FT35||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48083) 2001 FO36||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48084) 2001 FV37||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48085) 2001 FU41||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48086) 2001 FV41||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48087) 2001 FZ41||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48088) 2001 FG42||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48089) 2001 FH42||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48090) 2001 FK42||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48091) 2001 FT44||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48092) 2001 FL45||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48093) 2001 FR46||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48094) 2001 FX47||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48095) 2001 FZ50||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48096) 2001 FP51||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48097) 2001 FW52||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48098) 2001 FL54||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48099) 2001 FT57||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48100) 2001 FW57||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

48000